Wildlife Park steht für

 Wildlife Park (Computerspiel), Aufbauspiel (2003)

Tierschutzgebiete:
 Featherdale Wildlife Park im Bundesstaat New South Wales, Australien
 David Fleay Wildlife Park im Bundesstaat Queensland, Australien
 Trowunna Wildlife Park im Bundesstaat Tasmanien, Australien
 Curraghs Wildlife Park, Isle of Man
 Durrell Wildlife Park, früherer Name des Jersey Zoo, Jersey
 Pandam Wildlife Park, Nigeria
 Highland Wildlife Park, Schottland
 Northwest Trek Wildlife Park, Vereinigte Staaten